

Косьмідри — село в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Косьмідри — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства